Астраханка () — упраздненная станция в Астраханском районе Акмолинской области Казахстана. В 2009 году переведена в категорию иных населенных пунктов, включена в состав села Жалтыр. Находится примерно в 2 км к северо-западу от центра посёлка Астраханка. Код КАТО — 113640105.

Население 
В 1999 году население станции составляло 28 человек (13 мужчин и 15 женщин). По данным переписи 2009 года, на станции проживали 64 человека (45 мужчин и 19 женщин).

Известные уроженцы 
 Косивцева, Надежда Алексеевна (1913—1986) — Герой Социалистического Труда.

Примечания 

 

 

 
Упразднённые населённые пункты Астраханского района